Der Begriff Invincible (engl.: unbesiegbar) ist:

Filme:
 der Originaltitel von Invincible – Unbesiegbar, international co-produzierter Spielfilm von Werner Herzog (2001)
 der Originaltitel von Invincible – Die Liga der Unbesiegbaren, kanadisch-amerikanischer Fernsehfilm von Jefery Levy (2001)
 der Originaltitel von Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens, US-amerikanischer Spielfilm von Ericson Core (2006)
 Invincible (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Daniel Zirilli (2020)
 Invincible (Zeichentrickserie), ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman basiert (2021)

Musik:
 Invincible (Album), Album des Musikers Michael Jackson (2001)
 Invincible (Lied), Lied des Musikers Michael Jackson (2001)
 Invincible (5ive-Album), Album der Popgruppe 5ive (1999)
 Invincible (Two-Steps-from-Hell-Album), Album des Musikprojekts Two Steps from Hell (2010)

Literatur:
 Invincible (Comic), Comicserie der Künstler Robert Kirkman, Cory Walker und Bill Crabtree (seit 2002)
 The Invincible, englischer Titel von Der Unbesiegbare, Science-Fiction-Roman von Stanisław Lem (1964)
 der Originaltitel eines Star-Wars-Romans aus der Reihe Legacy of the Force (2008)

Schiffe:
 Invincible (Schiff, 1691), 70-Kanonen-Linienschiff (1691–1727) der Superbe-Klasse (1691) der französischen Marine
 Invincible (Schiff, 1744), 74-Kanonen-Linienschiff (1744–1747) der französischen Marine
 Invincible (Schiff, 1780), 110-Kanonen-Linienschiff (1780–1806) der französischen Marine
 Invincible (Schiff, 1861), Dampffregatte (1858–1872) der französischen Marine
 mehrere britische Schiffe dieses Namens, siehe HMS Invincible
 mehrere US-amerikanische Schiffe dieses Namens, siehe USS Invincible
 eine in Deutschland für die  Marine von Singapur gefertigte U-Boot-Klasse, U-Boot-Klasse 212 A#Klasse 218 SG

Siehe auch
 Invincibile
 The Invincibles